Epidexipteryx — род небольших динозавров из клады манирапторов. Известен по единственной находке, сделанной в автономном районе Внутренняя Монголия и находящейся в коллекции Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине. Китайское название «дракон Ху Яоминя» и название Epidexipteryx hui даны в память о палеонтологе Ху Яомине.

Описание 
Имел перья в хвосте в количестве четырёх штук, чем и известен, так как это одна из наиболее ранних находок оперённых динозавров. Длина скелета 25 сантиметров, вес существа оценивается в 164 грамма. У этого динозавра не было оперённых крыльев, но могла иметься мембрана, пригодная для скольжения в воздухе или планирования.

Филогения 

В 2008 году была представлена следующая кладограмма:

Примечания

Ссылки 

 New feathered dinosaur discovered , BBC News.

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2008 году